Société Nationale des Pétroles du Congo é uma companhia petrolífera estatal da República do Congo.

História 
A companhia foi estabelecida em 1998.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas

Ligações externas

Empresas da República do Congo